Almeria of Almería kan verwijzen naar:
 Almeria (Biliran), een gemeente in de Filipijnse provincie Biliran
 Almería (provincie), een provincie in Spanje
 Almería (stad), een stad in Spanje
 UD Almería, een voetbalclub uit Spanje
 Taifa Almería, een voormalig emiraat in Al-Andalus
 Almeria (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners